La rue Malus est une rue dans plusieurs communes de France en hommage au scientifique français Étienne Louis Malus  :
 rue Malus à Lille ;
 rue Malus à Paris.

Malus